Termin BMA ima više značenja.

 Ciklomaltodekstrin glukanotransferaza, enzim
 BMA magazin